Il Championnat de Ligue Professionelle 1 2006-2007 è stato l'ottantunesima stagione del massimo campionato tunisino, iniziato il 19 agosto 2006 e terminato il 27 maggio 2007. Il campionato è stato vinto dall'  per la nona volta nella sua storia.

Squadre partecipanti 

 Goulette et Kram

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Tunisia e ammessa alla CAF Champions League 2008.
      Ammessa alla CAF Champions League 2008.
      Ammesse alla Coppa della Confederazione CAF 2008
      Ammesse alla Champions League araba 2007-2008
      Retrocesse in Championnat de Ligue Professionelle 2 2007-2008.

Note

2006-2007